Termenul se poate referi la:
Sami - popor din nordul Europei și limbile vorbite de acesta;
Sami Frashëri - intelectual din Imperiul Otoman.

În geografie
 Sami, Burkina Faso, un sat în cadrul Departamentului Sami din provincia Banwa în vestul Burkina Faso.
 Sami District, un district din Gambia.
 Sami, Kefalonia, un oraș și o fostă municipalitate pe insula Cephalonia, Insulele Ionice, Grecia.
 Sami (vechi oraș), în Elis, Grecia.